Okropni Amerykanie (, 2010–2012) – amerykański serial animowany nadawany przez amerykański kanał Comedy Central od 17 marca 2010 roku do dnia dzisiejszego. W Polsce premiera serialu odbyła się 7 września 2011 roku na antenie Canal+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o życiu Marka Lilly’ego, pracownika zajmującego się asymilacją przybyszów z mieszkańcami Nowego Jorku. Zadaniem Marka jest pomaganie w integracji nowo przybyłym do miasta ludziom oraz niezwykłym istotom znanym z legend i komiksów.

Obsada 
 Matt Oberg – Mark Lilly
 Kurt Metzger – Randall Skeffington
 Natasha Leggero – Callie Maggotbone
 Randy Pearlstein – Leonard Powers
 Michael-Leon Wooley – Twayne Boneraper
 Larry Murphy – Francis „Frank” Grimes
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2012